Crivello steht für

 Roberto Crivello, italienischer Fußballspieler
 Crivello (Einheit), ein altes griechisches Volumenmaß